Drăguș:
 :
 Comuna Drăguș (, ), o comună în județul Brașov, Transilvania, România

 Râu
 Râul Drăguș, afluent al râul Oltului

 Nume
 Radu-Cătălin Drăguș (* 1968, Iași), un politician român

 Draguș
 Draguș (Драгуш), un sat în Obștina Petrici, Regiunea Blagoevgrad, Bulgaria

Vezi și 
 Drăgan (dezambiguizare)

Toponime românești
Nume de familie românești